Plum (ciruela en inglés) puede referirse a:

Personas 
La abreviatura botánica de Charles Plumier.
Fred Plum, neurólogo estadounidense.

Lugares 
Isla Plum, isla situada al nordeste de la costa de Massachusetts.
Plum (Pensilvania), borough en el condado de Allegheny, Pensilvania.
Municipio de Plum (condado de Venango, Pensilvania)
Municipio de Plum (condado de Phillips, Kansas)
Plum Branch, pueblo ubicado en el condado de McCormick, estado estadounidense de Carolina del Sur.
Plum Springs (Kentucky), ciudad en el condado de Warren, estado estadounidense de Kentucky.
Plum Grove (Texas), ciudad en el condado de Liberty, estado estadounidense de Texas.
Plum Creek (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Montgomery, Virginia.
Plum City (Wisconsin), villa en el condado de Pierce, estado estadounidense de Wisconsin.
Plum Lake (Wisconsin), pueblo en el condado de Vilas, estado estadounidense de Wisconsin.

Otros usos 
Patio Plum, programa infantil que se emitió desde 1985 a 1988 por Universidad de Chile Televisión.